Il Campionato Primavera 1998-1999 è stata la 37ª edizione del Campionato Primavera.
La squadra vincitrice del torneo è stata l'Empoli, che si è aggiudicata il titolo di campione nazionale per la prima volta nella sua storia.

Prima fase

Girone A 

Legenda:
      Ammessa alla seconda fase.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B 

Legenda:
      Ammessa alla seconda fase.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C 

Legenda:
      Ammessa alla seconda fase.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D 

Legenda:
      Ammessa alla seconda fase.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Seconda fase

Girone A 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Fase finale

Quarti di finale 
Disputati il 28 e 29 maggio 1999

Semifinali 
Disputati il 31 maggio e 1 giugno 1999

Finale 
Disputata il 4 giugno 1999 a Lignano Sabbiadoro

Bibliografia 
 Carlo Fontanelli, Annogol 2000, GEO Edizioni.

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998